Le terme cryptique peut faire référence à plusieurs notions :

 En linguistique, il peut être relatif à la cryptographie, ou à des documents/discours incompréhensibles ;
 En biologie, il peut être relatif à plusieurs cas:
 lorsque la différenciation entre deux espèces proches est difficile, voir Complexe d'espèces cryptiques ;
 lorsque le plumage ou la fourrure sont cryptiques, voir mimétisme ;
 lorsque des espèces sont rares ou ont un comportement rendant difficile leur observation ;
 il peut aussi se référer aux cryptes de Lieberkühn lorsqu'il s'agit d'entérocyte cryptique au niveau intestinal.

 Le terme d'espèce cryptique est aussi utilisé en cryptozoologie, en parallèle de son emploi en biologie;